Тавату́й (станция Тарасково в 1872—1904 годах, станция Билимбай в 1904—1907 годах) — село в Невьянском городском округе Свердловской области при одноимённой железнодорожной станции. Входило в состав Аятского поселкового совета Невьянского района.

География 
Село Таватуй расположено в 3 км к юго-западу от озера Таватуй, на реке Большой Шаманихе, в глухой лесистой местности. Посёлок удалён к северо-западу от Екатеринбурга и к югу от Нижнего Тагила. Ближайшие населённые пункты: Аять, Таватуйский Детдом, Приозёрный,  Калиново.

Транспорт

Таватуй расположен при одноимённой железнодорожной станции, где останавливаются все пригородные поезда, курсирующие на участке Екатеринбург — Нижний Тагил, кроме скоростных. Село также является конечным пунктом автодороги Новоуральск — Мурзинка — Таватуй.

Внутрисельские дороги Таватуя не асфальтированы. Также существует проблема дорожной связи северо-восточной и юго-западной частей села, разделённых железной дорогой: в Таватуе нет железнодорожного переезда, а проехать в юго-западную часть посёлка можно лишь через трубу, по которой протекает река Большая Шаманиха.

История 
Таватуй основан в 1872 году как железнодорожная станция по приказу графа Строганова при строительстве ветки Пермь — Нижний Тагил — Екатеринбург. Ранее станция называлась Тарасково по наименованию расположенного вблизи села и была соединена ныне не существующей конно-железнодорожной узкоколейной веткой с Билимбаевским заводом.
Существует неподтверждённая версия, что с 1900 года пролегала конно-железная узкоколейная дорога до Верхне-Шайтанского завода (до плотины Верхнего пруда). Обе дороги прекратили существование примерно в 1920-е гг.

Население станции состояло из крестьян, занимавшихся ямщицким извозом. Железная дорога всегда являлась опорой и кормильцем для жителей станции. В нескольких поколениях работали на станции, в т.ч. в путевом хозяйстве и на контактной сети. В советское время здесь располагался также леспромхоз. Теперь количество рабочих на дороге сократилось, заготовка леса прекращена.

Пристанционный посёлок Таватуй был связан с ныне не существующим посёлком Смородиновым, который находился в трёх километрах к западу от Таватуя. В советское время здесь располагалось подсобное хозяйство Золотопромснаба, служившее для таватуйцев в качестве ещё одного рабочего места. В начале 1970-х годов Смородиновый перестал существовать, но до 1984 года в Таватуй по деревянным трубам подавалась чистейшая вода из урочища Смородинового.

С 12 октября 2004 года и до 1 октября 2017 года Таватуй имел статус посёлка.

С 1 октября 2017 года согласно областному закону N 35-ОЗ статус изменён с посёлка на село, а Аятский сельсовет упразднён.

Население 
По переписи 2010 года постоянное население — 385 человек, из них 189 мужчин и 196 женщин. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (90 %).

Инфраструктура 
Таватуй отличается недостатком развития инфраструктуры. Единственным стабильно работающим предприятием села, в котором также занято трудоспособное местное население, является железнодорожная станция.

В селе есть фельдшерско-акушерский пункт, отделение «Почты России» и 3 продуктовых магазина. 

Образовательных учреждений в селе нет. Курсирует школьный автобус до средней школы посёлка Калиново.

Промышленность 
Часть населения трудоустроены на железной дороге. Помимо этого значительная часть трудоспособного населения работает на предприятиях в окрестных городах и посёлках.

Примечания

Литература

Ссылки 
http://www.oblgazeta.ru/zemstva/24256/

Населённые пункты Невьянского городского округа